Zielona () ist der Name folgender Orte:

 Zielona (Drwinia), eine Ortschaft in der Gmina Drwinia, Woiwodschaft Kleinpolen
 Zielona (Gródek), eine Ortschaft in der Gmina Gródek, Woiwodschaft Podlachien
 Zielona (Koniusza), eine Ortschaft in der Gmina Koniusza, Woiwodschaft Kleinpolen
 Zielona (Krasne), eine Ortschaft in der Gmina Krasne, Woiwodschaft Masowien
 Zielona (Krzczonów), eine Ortschaft in der Gmina Krzczonów, Woiwodschaft Lublin
 Zielona (Kuczbork-Osada), eine Ortschaft in der Gmina Kuczbork-Osada, Woiwodschaft Masowien
 Zielona (Międzychód), eine Ortschaft in der Gmina Międzychód, Woiwodschaft Großpolen
 Zielona (Ojrzeń), eine Ortschaft in der Gmina Ojrzeń, Woiwodschaft Masowien
 Zielona (Supraśl), eine Ortschaft in der Gmina Supraśl, Woiwodschaft Podlachien

 Selena (Nadwirna), polnisch Zielona, eine Ortschaft in der westlichen Ukraine

Siehe auch:
 Zielona Góra